Osoby o tym nazwisku:
 Józef Stasiński – polski artysta plastyk
 Piotr Stasiński – polski dziennikarz
 Michał Stasiński – polski prawnik, przedsiębiorca i polityk